Algo relativo ao cabelo
 Capilar sanguíneo ou vaso capilar, vaso sanguíneo de pequeníssimo calibre
 Capilar linfático, vaso linfático de pequeníssimo calibre
 Capilaridade, propriedade dos fluidos de subir ou descer em tubos muito finos
 Tubo capilar, um tubo fino onde a capilaridade causa que um líquido se movimente

Desambiguação